Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Belliard :

Rue Belliard à Bruxelles

Rue Belliard à Québec

Rue Belliard à Paris

Belliard